Alexandre (fotograaf), Frans/Belgische fotograaf
 Alexandre (restaurant), restaurant in Brussel

Voor personen met de voornaam Alexandre zie: artikelen waarvan de titel begint met...